CK o Ck puede referirse a:
 Creatina quinasa (CK por su nombre en inglés, creatine kinase), una enzima;
 Calvin Klein, empresa de moda;
 CK Carinae, una estrella variable en la constelación de Carina;
 Kielce, la capital del voivodato de Santa Cruz (Polonia), cuyo escudo incorpora las letras CK por su nombre latino, Civitas Kielcensis.
 Clark Kent, identidad con la que se disfraza Superman colocándose unos anteojos.

Siglas